Велика (Лика) Андонова Чопова - Юрукова () е български педагог и публицист, приела идеите на македонизма.

Биография 
Лика Юрукова е родена на 19 февруари 1895 година в Кукуш, тогава в Османската империя в семейството на фурнаджията Андон Чопов и сестрата на Гоце Делчев, Руша Чопова. Братята ѝ Владимир, Тодор и Туше са революционери от ВМОРО. След опожаряването на Кукуш през 1913 година се изселва със семейството си в България.

Дълги години се занимава с публицистична и педагогическа дейност. Участва в дейността на Илинденската организация и в комитета по пренасянето на костите на Гоце Делчев от София в Скопие. След пенсионирането си живее в Дома на активните борци в Банкя, но поради отказа на ЦК на БКП да й съдейства да напише книга за Тодор Чопов, се преселва в Скопие през 1970-те. Част от спомените ѝ са издадени в Скопие.

Лика Чопова умира на 5 септември 1983 година в Скопие. Погребана е в Централните скопски гробища.

Цитати 
В 1943 година излиза със статия по повод 24 май, в която между другото пише:

Родословие

Бележки 

Български публицисти
Родени в Кукуш
Български педагози
Македонисти
Починали в Скопие
Дейци на Илинденската организация
Български имигранти от Македония в София